Олександр II:

 Олександр II (папа Римський)
 Олександр II (російський імператор)
 Олександр II (цар Кахетії)
 Олександр II (цар Імеретії)
 Олександр II (король Шотландії)

Александр II:
 Александр II Македонський
 Александр II Епірський
 Александр II Забіна

Див. також 
 Олександр
 Олександр III
 Олександр IV
 Олександр V